

Метьюс — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Метьюс — переписна місцевість, штат Вірджинія